{{Музыкальный альбом
 | Название     = Ótta
 | Тип          = Студийный альбом
 | Исполнитель  = Sólstafir
 | Обложка      = Sólstafir — Ótta.jpg
 | Выпущен      = 29 августа 2014
 | Дата записи  = декабрь 2013 — январь 2014
 | Место записи = , Мосфедльсбайр
 | Жанр         = пост-метал, пост-рок, пост-блэк-метал
 | Длительность = 57:17
 | Язык         = исландский
 | Лейбл        = Season of Mist
 | Продюсер     = Биргир Йоун БиргирссонАдальбьёрн Триггвасон
 | Страна       = 
 | Обзоры       = * Exclaim! ► 
 laut.de ► 
 metal.de ► 
 Metal Storm ► 
 PopMatters ► 
 Rock Hard ► 
 | Предыдущий   = Svartir Sandar
 | Пред_год     = 2011
 | Год          = 2014
 | Следующий    = Berdreyminn
 | След_год     = 2017
}}Ótta — пятый студийный альбом исландской пост-метал-группы Sólstafir, выпущенный 29 августа 2014 года на лейбле Season of Mist.

 Отзывы критиков Ótta стал лучшим пост-метал-альбомом года, а также занял 6 место в списке «20 лучших альбомов 2014 года» по версии портала Metal Storm. Занял 40 место в списке «40 лучших пост-метал альбомов за всё время» по версии журнала . По версии журнала Metal Hammer, Ótta'' стал одним из 10 важнейших пост-блэк-метал-альбомов.

Список композиций

Участники записи

Sólstafir 
 Адальбьёрн Триггвасон — вокал, гитара
 Гвюдмюндюр Оули Паульмасон — ударные
 Свавар Эйстман — бас-гитара
 Сайтоур Мариус Сайтоурссон — гитара

Приглашённые музыканты 
 Храфн Тороддсен — орган Хаммонда
 Хадльдоур А. Бьёрнссон — пианино
 Бьярни М. Сигюрдарсон — банджо
 Amiina — струнные
 Хильдюр Аурсайльсдоуттир — струнные
 Соульрун Сюмарлидадоуттир — струнные
 Мария Хюльд Маркан Сигфусдоуттир — струнные

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Альбомы Sólstafir
Альбомы Season of Mist